Spezifische Aktivität kann sein
 die Katalysatoraktivität einer Stoffmenge
 die auf seine Masse bezogene Aktivität eines radioaktiven Stoffes